Saturday Night Fever (film), een film gebaseerd op "Tribal Rites of the New Saturday Night", een tijdschriftartikel van Nik Cohn
Saturday Night Fever (album), de soundtrack van die film
Saturday Night Fever (musical), een musical gebaseerd op datzelfde tijdschriftartikel